Эта статья о городе. Статью о железнодорожной станции см. Аткарск (станция)

Атка́рск — город (с 1780 года (в другом источнике — с 1781 года) — уездный город) в России, административный центр Аткарского района Саратовской области. 

Город образует одноимённое муниципальное образование город Аткарск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. С 1798 года по 1804 год Аткарск был лишен городского статуса.

Этимология 
Название города, так же как и название одноимённой реки происходит от имени золотоордынского правителя XIV века Иктара.

География 
Населённый пункт расположен на Приволжской возвышенности, при впадении реки Аткара в реку Медведица (левый приток Дона), в 92 км к северо-западу от Саратова. Река делит город пополам. Железнодорожная станция Аткарск Приволжской железной дороги на линии Астрахань—Саратов—Москва.

История 
В 1358 на месте, где сейчас расположен город, в густых лесах был основан улус татарского хана Еткары. По его имени назвали речку. В то время это место было выгодным военно-стратегическим пунктом. Природные условия благоприятствовали земледелию, животноводству, рыбной ловле и охоте.

Когда после покорения Казани и Астрахани Русское государство начало строительство сторожевых слобод «острогов» пахотных солдат против набегов кочевников, в 1699 году по указу Петра I для одной из таких слобод было избрано «угожее и крепкое место» — на правой стороне реки Медведицы, при устье речки Еткары. По имени речки и назвали слободу — Еткара. Населили её солдатами, которые несли сторожевую службу, а также обрабатывали землю, сеяли и убирали хлеб. В то время слобода подчинялась городовому воеводе.

Российская Империя 
В 1780 году императрица Екатерина II пожаловала слободе Еткара статус города. Новый город получил название Аткарск и стал центром Аткарского уезда  Саратовской наместничества, позже Саратовской губернии. В 1781 году был утвержден герб Аткарска, изображавший летящих над рекой птиц-рыболовов.

История герба г. АткарскаУездный город Аткарск получил герб 23 августа 1781 года вместе с другими городами Саратовского наместничества: «В верхней половине — герб Саратовского наместничества, в нижней — река, по которой в серебряном поле три летящие рыболова, каковых птиц в окрестностях сего города пребезмерно много» (ПСЗ, т. XXI, № 15, 215)На начало XIX века в городе проживало около 1200 человек — 500 мещан, 14 купцов и 1118 пахотных солдат, торгово-промышленного значения город почти не имел.

После отмены крепостного права (1861 год) в городе и уезде появились промыслы по переработке сельскохозяйственного сырья. Оживилась торговля хлебом. Однако город продолжал оставаться захолустным и совершенно неблагоустроенным, с невзрачными деревянными постройками, крытыми большей частью соломой и камышом, немощёными улицами, и носил кличку Соломенного городка. Огромный пожар 1870 года уничтожил две трети его построек.

Торговля хлебом — основным богатством края — превратила в своё время Саратовскую губернию в один из крупнейших центров российской экономики. Решающее значение для темпов развития Аткарска оказало его положение между двумя крупными центрами зерновой торговли — городами Саратовом и Балашовом. Аткарск остался в тени более мощных соседей.Важным событием для Аткарска явилось открытие железнодорожного сообщения по линии Тамбов — Саратов (1871—1872) и постройка железнодорожной ветви на Вольск (1893). С этого времени город стал быстро заселяться железнодорожными рабочими, ремесленниками, купцами, и уже в 1907 году в нём проживало 13 тысяч человек.

Примерно в этот период выстроены две паровые и две водяные мельницы, паровозное депо, четыре кирпичных заводика, мыловарня, две крупорушки и другие кустарные предприятия.

С постройкой железных дорог экономико-географическое положение города улучшилось, и он превратился в крупный пункт хлебной торговли. Все села уезда везли хлеб в Аткарск, где его скупали купцы, а потом по железной дороге отправляли в Москву, Петербург и за границу. Ежегодно отсюда вывозилось от 2 до 3 миллионов пудов хлеба.

В городе вместо бывших сельскохозяйственных мастерских по ремонту жаток, плугов, молотилок возникли и стали развиваться предприятия по ремонту сельхозтехники, обосновался машиностроительный завод «Ударник».

В 1928 году после упразднения уездов город становится центром Аткарского района Саратовского округа Нижне-Волжского края (с 1936 года в Саратовской области).

С середины 1960-х годов в городе началось многоэтажное жилищное строительство. Были построены кинотеатр, поликлиника, детские сады.

Современность 
В наши дни Аткарск известен производством оборудования для горно-перерабатывающей промышленности, а также, как и встарь, поставками сельскохозяйственной продукции. В июне 2021 года в Аткарске был запущен цех по производству майонеза при маслоэкстракционном заводе. Новое производство хорошо вписалось в индустриально-промышленный кластер г. Аткарска.

В городе расположены: швейная фабрика, мебельное предприятие, три предприятия перерабатывающей отрасли, включая майонезное производство.

В городе имеется 9 школ, 10 детских дошкольных учреждений, два больничных комплекса, 14 учреждений культуры, и профессиональный лицей.

Население 

Население на 1 января 2019 года: 24 669.

Достопримечательности 
 В Аткарске находится музей краеведения, интересные с архитектурной точки зрения здания конца XIX — начала XX века: бывшее здание городской думы и управы, ныне администрация города, библиотеки, реального училища, женской гимназии, дворянского собрания, почты, железнодорожного вокзала. 
 Дом культуры и Госбанк — архитектурные памятники эпохи конструктивизма.
 На окраине Аткарска находится широко известный питомник декоративных культур и дендрарий (голубая ель, амурский бархат, вавилонская ива и другие).

Известные люди 
В 1968 году здесь родилась российская певица Валерия.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Аткарск в Большой Саратовской Энциклопедии
 Информационный портал города Аткарск
 Сайт города Аткарск
 Официальный сайт администрации города Аткарск
 Аткарск в энциклопедии «Мой город»
 История герба Аткарска

 
Районные центры Саратовской области
Муниципальные образования Аткарского района
Городские поселения Саратовской области